mm
'Stürmer' se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Sidney L. Stürmer
 Wilhelm Stürmer